A 2012-es angol labdarúgó-szuperkupa, más néven FA Community Shield a 90. kiírás volt; egy labdarúgó mérkőzés a 2011-12-es bajnokság és a 2011-12-es FA-Kupa győztese között. A mérkőzést a birminghami Villa Parkban rendezték 2012. augusztus 12-én, a két résztvevő a 2011–2012-es Premier League bajnoka, a Manchester City, és a 2011–2012-es FA-Kupa győztese a Chelsea volt. A mérkőzést 3 – 2-re nyerte meg a Manchester City. Ezzel a Manchester City történelme során negyedszer vihette haza a trófeát.

A mérkőzés

Részletek

Statisztika

Forrás: BBC Sport

Jegyzetek

Lásd még 
 2011–2012-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 2011–2012-es angol labdarúgókupa

Források 

FA Community Shield
Angollabdarugoszuperkupa
A Chelsea FC mérkőzései
Manchester City FC